Abaco Island (engelska: Abaco) är en ö i Bahamas.   Den ligger i distriktet Central Abaco District, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Nassau. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Abaco Island är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Öar i Central Abaco District
Öar i Bahamas större än 1 kvadratkilometer